Maurus Moreels de Oudere (?-1631), Zuid-Nederlands kunstschilder
Maurus Moreels de Jongere (1585-1647), Zuid-Nederlands kunstschilder

Zie ook 
 Maurus (doorverwijspagina)